Grantz ist der Familienname folgender Personen:
 Jordan Grantz (* 1992), Fußballspieler für Amerikanisch-Samoa

 Melf Grantz (* 1962), deutscher Lokalpolitiker (OB von Bremerhaven)
 Wolfgang Grantz (* 1938), deutscher Rechtsanwalt, Notar und Landespolitiker (SPD) in Bremen (MdBB)

Siehe auch:
 Granz, Grans, Crantz, Cranz
 Krantz, Kranz (Begriffsklärung)